«Condado de Pulaski» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Condado de Pulaski (Arkansas)
 Condado de Pulaski (Georgia)
 Condado de Pulaski (Illinois)
 Condado de Pulaski (Indiana)
 Condado de Pulaski (Kentucky)
 Condado de Pulaski (Misuri)
 Condado de Pulaski (Virginia)